Ві́тине (до 1945 року — Аїрча; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Див. також 
 Євпаторійський центр дальнього космічного зв'язку

Посилання 
 Музей при Національному космічному центрі